Thornycroft bezeichnet:
 John I. Thornycroft & Company, britisches Unternehmen
 Thornycroft (Fahrzeugmarke), ehemalige Fahrzeugmarke der John I. Thornycroft & Company

Thornycroft ist der Familienname folgender Personen:
 Hamo Thornycroft (1850–1925), britischer Bildhauer
 Helen Thornycroft (1848–1937), britische Malerin
 John Isaac Thornycroft (1843–1928), englischer Ingenieur und Gründer von John I. Thornycroft & Company
 Mary Thornycroft (1814–1895), englische Bildhauerin
 Micheen Thornycroft (* 1987), simbabwische Ruderin 
 Theresa Thornycroft (1853–1947), britische Malerin und Bildhauerin
 Thomas Thornycroft (Bildhauer) (1815–1885), englischer Bildhauer
 Thomas Thornycroft (1881–1955), englischer Motorbootfahrer

Siehe auch:
  Thorneycroft